Leifeld ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Leifeld († 2006), deutscher Elektronik-Musiker
 Bernd Leifeld (* 1949), deutscher Dramaturg, Theaterintendant und Kulturmanager
 Denis Leifeld (* 1982), deutscher Schriftsteller
 Marcus Leifeld (* 1968), deutscher Historiker
 Uwe Leifeld (* 1966), deutscher Fußballspieler